A férfi 1 méteres műugrás selejtezőit július 16-án, a döntőt július 18-án rendezték a 2011-es úszó-világbajnokság keretein belül.

Eredmény
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak

Források
Rajtlista
Selejtező
Döntő

F01